Блен () — французская фамилия. Известные носители:

 Блен, Вилли (род. 1978) — французский боксёр. 
 Блен, Жерар (1930—2000) — французский актёр, режиссёр и сценарист. 
 Блен, Роже (1907—1984) — французский театральный режиссёр, актёр театра и кино.
 Блен де Сенмор, Адриен Мишель Гиацинт (1733—1807) — общественный деятель, писатель, поэт, драматург.